Майкл Джон Кин (; род. 29 мая 1967, Виннипег, Манитоба, Канада), известный как Майк Кин — бывший канадский хоккеист, нападающий. Кин провел в Национальной хоккейной лиге более 1100 матчей с 1988 по 2004 год, после чего провел ещё 5 сезонов за команду из родного города Виннипег — «Манитоба Мус» из Американской хоккейной лиги. В 2010 году завершил профессиональную карьеру. Кин — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли: в составе «Монреаль Канадиенс» в 1993 году, «Колорадо Эвеланш» в 1996 и «Даллас Старз» в 1999 году. Он является одним из десяти хоккеистов, которые смогли выиграть Кубок Стэнли в составе трех разных команд.

Биография

Игровая карьера 
Кин начинал свою юношескую хоккейную карьеру в команде  . После этого он попал во взрослую команду Западной хоккейной лиги . Не будучи задрафтованным в НХЛ, 25 сентября 1985 года как свободный агент Кин подписал контракт с «Монреаль Канадиенс» и начал карьеру в НХЛ в 1988 году. В 1993 году, в своем четвёртом сезоне в «Монреале», Кин вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. В «Монреале» он провел восемь сезонов и был капитаном команды с апреля по декабрь 1995 года. Получив капитанскую нашивку после ухода , Кин заявил, что не считает, что должен говорить по-французски, если большинство игроков команды говорят по-английски. Тем самым он вызвал протест франкоязычной прессы, потребовавшей снять с него звание капитана. После этого Кин сказал, что «то, что он сказал было просто безобидным заявлением, и он не осознавал всю его серьёзность».

По ходу сезона 1995-96 Кин вместе с Патриком Руа были обменяны в «Колорадо Эвеланш» на Жослена Тибо, Андрея Коваленко и Мартина Ручински. В том сезоне Кин выиграл свой второй Кубок Стэнли. В финале «Лавина» победила клуб «Флорида Пантерз» в четырёх матчах. Кин провел в «Колорадо» ещё один сезон, после чего летом 1997 года стал свободным агентом. Он подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», где провел меньше сезона, после чего был обменян в «Даллас Старз». Кин играл за «Даллас» до конца сезона 2000-01, выиграв Кубок Стэнли в 1999 году и дойдя до финала в 2000. Сезон 2001-02 он начал в составе «Сент-Луис Блюз», но заканчивал его снова в «Колорадо».

Кин покинул «Колорадо» после окончания сезона 2002-03. Сезон 2003-04, ставший для него последним в НХЛ, он провел в «Ванкувер Кэнакс». В 2005 году он подписал контракт с клубом АХЛ «Манитоба Мус», где провел в роли капитана пять сезонов по 2010 год включительно.

В составе юношеской сборной Канады Кин принял участие в юношеском чемпионате мира 1987 года в Чехословакии. В матче против сборной СССР был дисквалифицирован (как и все остальные хоккеисты обеих команд) в результате печально известной хоккейной драки в Пьештянах.

Достижения 

 Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли — 1993 (в составе «Монреаль Канадиенс»), 1996 («Колорадо Эвеланш») и 1999 («Даллас Старз») годов.

Статистика

См. также 

 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Хоккейная драка в Пьештянах

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте NHL.com 
 Статистика на сайте The Internet Hockey Database 
 Биография на сайте Legends of Hockey 

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Мус-Джо Уорриорз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Манитоба Мус»
Обладатели Кубка Стэнли